Ananasolja är en sorts eter. Det är en färglös vätska med fruktliknande doft. Kokpunkten är 110° C.

Framställning 
Ananasolja framställs genom att först låta smörsyra, C4H8O2 
lösas i lika vikt vattenfri etanol, C2H5OH. Därefter genom att till två delar av denna lösning sätta en del svavelsyra, H2SO4.

Blandningen värms till 80° C. Därvid bildas ananasolja, som flyter upp på lösningen. Oljan torkas med smält kalciumklorid, CaCl2, och destilleras.

Användning 
Blandat med 6 à 8 delar etanol får oljan handelsnamnet ananasessens.

Essensen används vid tillverkning av konfekt och parfymer samt vid syntes av rom.

Källor 
 Per Teodor Cleve: Kemiskt hand-lexikon, Stockholm 1890, Hugo Gebers förlag

Etrar